John Jacob Astor (1763–1848) német származású amerikai üzletember
John Jacob Astor (1864–1912) amerikai üzletember, a Titanic katasztrófájának áldozata (IV.)
John Jacob Astor (1886–1971) amerikai származású brit laptulajdonos, politikus, raketjátékos